Ndo ou ndo peut faire référence à :

Linguistique 
Ndo ou ndo peut faire référence à :
  ndo, le ndonga, selon les normes ISO 639 des codes de langue ;
 Ndo, une langue une langue soudanique centrale (code ISO 639-3 ndp).

Patronyme 

 Daniel Ndo (1947-), humoriste camerounais ;
 Joseph Ndo (1976-), footballeur camerounais.

Toponyme 

 Ndo, localité de la commune de Mbandjock au Cameroun.